Clima frío puede referirse a diversos tipos de clima:

 Clima polar, clima característico de las regiones polares de la Tierra.
 Clima gélido o glacial, tipo de clima polar bajo congelación permanente.
 Clima de tundra, tipo de clima polar, donde el frío no permite el desarrollo de bosques.
 Clima alpino, similar al clima de tundra pero de alta montaña, por sobre la línea arbolada.
 Clima continental, también llamado microtérmico, que posee veranos cálidos o frescos pero de inviernos helados.
 Clima altamontaña, subártico o boreal, clima característico de los bosques subárticos o taiga, en las proximidades de los círculos polares.
 Clima subalpino, clima de montaña similar al subpolar y característico del bosque subalpino.
 Clima hemiboreal, o templado frío, intermedio entre el clima templado y el subpolar.
 Clima árido frío, incluye a los clima desérticos templados y fríos.
 Clima semiárido frío o estepario, clima característico de las estepas.
 Piso frío, clima frío de montaña que está sobre el piso templado.

Climas fríos